Le stade de Grandmont est un stade français situé dans la ville de Tours, dans le département d'Indre-et-Loire.

Histoire 

Avant d'être un stade uniquement réservé à la pratique de l'athlétisme, il fut utilisé par le club de football du Tours FC avant la construction et l'inauguration du Stade de la Vallée du Cher en 1978.

Notes et références 

Stade multifonction en France
Stade d'athlétisme en Centre-Val de Loire
Stade de football en Centre-Val de Loire
Stade portant le nom d'un lieu
Équipement sportif en Indre-et-Loire
Sport à Tours